Мумин — многозначный термин.

 Мумин (араб. مؤمن — верующий, правоверный) — исламский термин, которым обозначают мусульманина, искренне уверовавшего в Аллаха так, что вера становится смыслом его существования, охватывает все его помыслы и поступки.
 Мумин, Абдул (род. 1998) — ганский футболист, защитник.
 Мумин, Асрор — Заслуженный журналист Узбекистана.
 Мумин, Пулат (1922—2003) — народный писатель Узбекистана, поэт и драматург.